El término Dragonfly —en español: Libélula— puede hacer referencia a:

Astronáutica 
 Dragonfly (sonda), sonda de NASA destinada al satélite Titán.

Aviación 
 Cessna A-37 Dragonfly, avión de ataque a tierra.

Cine 
 Dragonfly (película), película protagonizada por Kevin Costner.

Informática 
 DragonFly BSD, sistema operativo.
 Dragonfly CMS, sistema de gestión de contenidos gratuitos ideal para el desarrollo de portales Web.
 Dragonfly (hackers), grupo de hackers vinculado a Rusia.

Música 
 Dragonfly (cantante), cantante colombiana.
 Dragonfly (álbum), banda sonora de la película Øyenstikker de Magne Furuholmen.
 Dragonfly (banda croata), grupo croata.
 Dragonfly (banda), grupo de Heavy/Power Metal argentino.